

Presentación previa 
Chris Guccione y André Sá eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Purav Raja y Divij Sharan ganaron el título tras derrotar en la final Ken Skupski y Neal Skupski.

Cabeza de serie

  Marcus Daniell /  Andreas Siljeström (Semifinales)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Finalistas)

<ol start=3>
  Jonathan Marray /  Adil Shamasdin ''(Primera ronda)
  Sam Groth /  Matt Reid ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Aegon Manchester Trophy 2016